Бровар — це:

 Бровар — ремісник і підприємець, хто варить і продає пиво.
 Бровар — пивоварня у місті Микулинці.
 Бровар — колишній хутір, Житомирська область, Житомирський район.
 Бровар — колишнє село, Житомирська область, Коростенський район.